Sułów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Sułów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
Sułów, une gmina rurale du powiat de Zamość, dans la Voïvodie de Lublin
 Sułów, village et chef-lieu de la gmina précédente
 Sułów, village de la voïvodie de Lubusz
 Sułów, village de la voïvodie de Petite-Pologne